Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Интернационале» 85-м подряд в главной итальянской футбольной лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 №3 навсегда закреплен за Джачинто Факкетти
 №4 навсегда закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:128.000.000

Зима 

Убытки:13.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:0

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:141.500.000

Общая прибыль:0

Разница:141.500.000

Чемпионат Италии 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2016/2017

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы УЕФА 2016/17

Групповой раунд

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ФК «Интернационале» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Интернационале
Интернационале